Stephens Brook – rzeka w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam
 Stephens Brook – rzeka w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris